Vermittler steht für:

 Vermittler (Entwurfsmuster), Verhaltensmuster in der Informatik
 Vermittler (), russischer Verlag 1884–1925, siehe Posrednik (Verlag)
 Friedensstifter (Vermittler), in Konflikten
 Schlichtungsbehörde in der Schweiz
 Versicherungsvermittler, als Kurzform

Siehe auch:
 gebundener Vermittler (Versicherungsvertreter)
 Vermittlung (Begriffsklärung)
 Mittler (Begriffsklärung)
 Mediator (Begriffsklärung)
 Intermediär (Begriffsklärung)